Der Kanton Falaise ist ein französischer Kanton im Département Calvados in der Region Normandie. Er umfasst 57 Gemeinden im Arrondissement Caen. Bei der landesweiten Neuordnung der französischen Kantone wurde er 2015 neu geschaffen.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 57 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Politik 

Falaise